Kokos může být:

 Kokosový ořech – plod kokosovníku ořechoplodého
 Kokos (ČSSR) – slangové a pejorativní označení budov státní správy či Komunistické strany Československa  v ČSSR v druhé polovině 20. století.
 Kokos – slangové označení pro helmu na motocykl, užívané v socialistickém Československu.
 slangové zvolání vyjadřující překvapení ve slovenském jazyce: Kokos! Ty kokos! či ve východních nářečích Ty kokšo!

Reference